Hyperthymesia is de toestand van het bezit van een uiterst gedetailleerd autobiografisch geheugen. Mensen met een hyperthymesia herinneren zich buitengewoon veel van hun levenservaringen.

Amerikaanse neurobiologen Elizabeth Parker, Larry Cahill en James McGaugh constateerden dat er twee definities van de kenmerken van hyperthymesia in omloop zijn: het besteden van een buitensporige hoeveelheid tijd aan denken over het persoonlijk verleden en het vermogen tot het zich herinneren van opmerkelijk veel specifieke gebeurtenissen uit het persoonlijk verleden.

Het woord hyperthymesia is afgeleid van de Oudgriekse woorden hyper (overdreven) en thymesis (herinneren).

Varia 
De thriller Memory Man (2015, Nederlandse vertaling De geheugenman) van David Baldacci betreft een verhaal over een persoon die lijdt aan hyperthymesia en over het nut die deze aandoening blijkt te kunnen hebben bij het oplossen van misdrijven.

In de Amerikaanse televisieserie Unforgettable lijdt het hoofdpersonage Carrie Wells aan hyperthymesia, hetgeen haar als politierechercheur helpt bij het oplossen van misdaden.

Externe link 
  Newsitem op de website van de University of California, Irvine

Neurowetenschap